blauw doflijfje
 breedkopdoflijfje
 donker doflijfje
 groen doflijfje
 kaal doflijfje
 weidedoflijfje
 zomers doflijfje